

Geometria 
 Enneagrama (geometria), una figura geomètrica en forma d'estrella de nou puntes.

Psicologia 
 Enneagrama de la personalitat, un model de personalitat humana il·lustrat per la figura d'un enneagrama.

Esoterisme 
 Enneagrama del quart camí, sistema esotèric associat a Georges Gurdjieff.